est une espèce éteinte et fossile de grands félidés appartenant au genre également éteint Smilodon et ayant vécu durant la moitié du Pléistocène, parue il y a environ 1 million d'années et disparue il y a 10 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud.

Systématique  
Smilodon populator constitue l’espèce type du genre Smilodon, les premiers fossiles ayant été découverts dans la région de Lagoa Santa au Brésil et nommé par le naturaliste danois Peter Wilhelm Lund en 1842.

Description 

S. populator est apparu il y a environ 1 million d'années et descend directement de Smilodon gracilis, et donc partageant un ancêtre commun avec Smilodon fatalis. Ce tigre à dents de sabre était le plus grand représentant du genre, car il mesurait 2,3 mètres de long et 1,2 mètre de haut, pour un poids estimé de 360 à 400 kilos, ce qui en fait l'un des plus grands représentants de la sous-famille des Machairodontinae, ainsi que l'un des plus grands félins de l'histoire. Après le grand échange interaméricain, ce grand superprédateur a hérité des niches écologiques du sparassodonte Thylacosmilus  et du machairodontiné, Homotherium (plus précisément de l'espèce du Venezuela, Homotherium venezuelensis, les autres espèces comme Homotherium serum ont vécu en Amérique du Nord), et aurait eu comme proies Macrauchenia et d'autres grands mammifères qui peuplaient l'Amérique du Sud. À l'heure actuelle, le couguar occupe ces mêmes niches écologiques.

Denture 
 
Ses longues canines de 28 centimètres maximum étaient très similaires à celui du gorgonopsien Inostrancevia, et surpassaient la taille des dents de certains dinosaures théropodes et autres requins de grandes tailles comme les mégalodons. Cela fait de lui l'espèce possédant l'une des dentures les plus grandes du règne animal, juste derrière le cachalot géant Livyatan melvillei, qui lui possède des dents longues de 35 centimètres.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Machairodontinae
Mammifère du Pléistocène
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 1842